Pictura steht für:

 Confrérie Pictura, niederländische Künstlervereinigung
 Pictura (Musikgruppe), deutsche Metal-Band
 PICTURA paedagogica, im Jahr 2000 gegründetes Bildarchiv zur Bildungsgeschichte